Dischka Győző (1847–1901) tanár, iskolaigazgató, mérnök
 Dischka Győző (1889–1986) gépészmérnök